Мерседес Эшли (), настоящее имя Джунита Торрес (, род. 19 июня 1970 года в  Понсе, Пуэрто-Рико) — порноактриса, член зала славы Urban X.

Биография 
Родилась 19 июня 1970 года в Понсе, Пуэрто-Рико. В порноиндустрии дебютировала в 2001 году, в возрасте около 27 лет. Снималась для таких студий, как Wildlife, West Coast Productions, Pure Filth, Feline Films, Elegant Angel и других.

В 2010 году включена в зал славы Urban X. В этом же году покинула индустрию, снявшись в 131 фильме.

Владеет небольшим, но прибыльным бизнесом в интернете, который позволяет ей оставаться дома и заботиться о своих детях. Заявила, что теракты 11 сентября 2001 года нанесли ущерб этому бизнесу, но затем он начал восстанавливаться.

Награды 
 2010 — включена в зал славы Urban X

Избранная фильмография 
 Black Big Boob MILTF
 Nice Azz Tits 5
 Big Black Tits Big White Dicks
 Black Big Boob Dirty 30's
 Latin Mommas

Примечания

Ссылки 
 Mercedes Ashley на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы Urban X